Jili est un prénom breton ;
 Le district de Jili (吉利) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.